Перспективы — неоднозначное слово:

 Перспективы (планы)
 Перспективы (организация)
 «Перспективы» — журнал Фонда исторической перспективы

См. также 
 Перспектива